Un cétose est un ose dont la fonction carbonyle est une cétone.
 Le terme cétose qualifie un état pathologique du métabolisme, induit par une alimentation faible en glucides. Cet état de l'organisme est exploité dans la diète cétogène.
 La cétose est un état du métabolisme caractérisé par l'accumulation de corps cétoniques dans l'organisme, et notamment dans le sang (hypercétonémie).
 Mauvais terme pour désigner la cétogenèse : voie secondaire de consommation de l'acétyl-coenzyme A mise en place de manière importante en période de jeûne prolongé ou de diabète.